Le qualificazioni del singolare dell'Open BLS de Limoges 2021 sono un torneo di tennis preliminare disputate il 19 dicembre 2021 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Elsa Jacquemot (qualificata)
  Andreea Roșca (qualificata)
  Léolia Jeanjean (qualificata)
  Marine Partaud (qualificata)

  Estelle Cascino (ultimo turno)
  Margaux Rouvroy (ultimo turno)
  Jasmin Jebawy (ultimo turno)
  Evita Ramirez (ultimo turno)

Qualificate 

  Elsa Jacquemot
  Andreea Roșca

  Léolia Jeanjean 
  Marine Partaud

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open BLS de Limoges 2021